Джон Сноу (1813 —1858) — англійський лікар та науковець, лідер впровадження анестезії та медичної гігієни, один із засновників епідеміології.

Джон Сноу може також стосуватись:
 Джон Сноу — персонаж серії романів у стилі фентезі «Пісня льоду й полум'я» американського письменника Джорджа Мартіна та телевізійної адаптації «Гра престолів».
  ( 1945) — американський політик, колишній член сенату Північної Кароліни.
  ( 1929), американський політик, колишній член палати представників Південної Кароліни.
 Джон Вільям Сноу ( 1939) — американський політик, 73-й міністр фінансів США.
  ( 1941) — англійський гравець у крикет.
 John Snow, Inc — дослідницько-консультативна фірма в галузі громадського здоров'я.

Див. також 
Сноу (значення)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок